Charles Farnaby-Radcliffe, 3 baronnet (vers 1740-1798), homme politique britannique.
 Giles Farnaby (1560-1640), compositeur anglais.
 Richard Farnaby (1594-vers 1623), compositeur anglais, fils de Giles Farnaby.
 Thomas Farnaby (ou Farnabie, vers 1575-1647), grammairien anglais.